Николай Александрович Борисов:
 Борисов, Николай Александрович (драматург) (1849/1850—1900) — русский драматург, мировой судья по профессии.
 Борисов, Николай Александрович (писатель) (1849 — после 1900) — автор книг для юношества.